Caerphilly peut désigner :
 Caerphilly, une ville et une communauté du pays de Galles située dans le borough de comté de Caerphilly ;
 le borough de comté de Caerphilly, une zone principale en vigueur depuis 1996 ;
 Caerphilly, une circonscription galloise utilisée depuis 1999 pour les élections de l’Assemblée puis du Senedd ;
 Caerphilly, une circonscription du Parlement britannique utilisée depuis 1918 pour les élections générales de la Chambre des communes ;
 le Caerphilly Rugby Football Club, un club de rugby gallois ;
 le caerphilly, un fromage ; 
 la , une gare ferroviaire des Transport for Wales Rail Services.

Homonymie de toponyme